Julio Sosa puede referirse a:

Julio Sosa (1933-2019) bailarín y director de comparsas uruguayo conocido como Canela o Kanela;
Julio Sosa (1926-1964) cantante de tangos uruguayo, apodado El Varón del Tango.